Пунтус — фамилия.

 Известные носители
 Пунтус, Александр Антонович — офицер спецподразделений «Зенит» и «Каскад» КГБ СССР
 Пунтус, Иван Григорьевич (1905 - 1990) - советский военачальник, военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации.
 Пунтус, Леонид Николаевич (1928—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Пунтус, Юрий Иосифович (род. 1960) — советский и белорусский футболист и футбольный тренер.